Anthriscus nitens är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Jakob Bernhardi. Anthriscus nitens ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
nitens